Леонид Павлович Гуляко (; род. 1 ноября 1949 году, д. Межная Слобода Клецкого района Минской области, Белорусская ССР, СССР) — белорусский государственный деятель. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2017).

Биография

Образование 
В 1971 году окончил Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького.

В 1990 году — окончил Минскую высшую партийную школу.

В 1997 году — окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Карьера в СССР 
В 1971—1977 годах — методист Государственной библиотеки БССР, инспектор, старший инспектор библиотечной инспекции Министерства культуры БССР, помощник министра культуры БССР.

С 1977 года работал в Аппарате Совета Министров БССР: старший референт, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом просвещения, здравоохранения и культуры, заместитель начальника Управления по делам социально-культурного комплекса.

Карьера в Республике Беларусь 
В 1992—1994 годах — заместитель Министра культуры Белоруссии, заместитель Министра культуры и печати Белоруссии.

В 1994 году — заведующий секретариатом Заместителя Премьер-министра Белоруссии.

С 19 сентября 1995 года — начальник управления образования, науки, культуры, здравоохранения Аппарата Кабинета Министров Белоруссии.

С 1998 годуа — начальник управления социально-культурной политики аппарата Совета Министров Белоруссии.

С 21 декабря 2000 года по 22 декабря 2005 года — Министр культуры Белоруссии.

С 29 декабря 2005 года по 27 октября 2006 года — Председатель Комитета по делам религий и национальностей при Совете Министров Белоруссии.

С 27 октября 2006 года по 21 декабря 2020 года работал Уполномоченным по делам религий и национальностей Белоруссии.

Награды и звания 
 Медаль «За трудовые заслуги» (2 ноября 2009).
 Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2 декабря 2016).
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (25 октября 1999).
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (28 февраля 2002).
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени (РПЦ, 2013 год).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Кто есть кто в Республике Беларусь»

Выпускники Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Выпускники Белорусского педагогического университета
Министры культуры Белоруссии
Кавалеры ордена Святого равноапостольного великого князя Владимира 3 степени
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании